Джалал Алирза оглы Алиев (; 30 июня 1928, Нахичевань, Нахичеванская АССР, Азербайджанская ССР, ЗСФСР, СССР — 31 января 2016, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский учёный-селекционер и государственный деятель. 

Академик и член Президиума НАН Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Брат президента Азербайджана Гейдара Алиева и дядя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Биография 
Родился в Нахичевани в многодетной семье. Один из его братьев — Гейдар Алиев — впоследствии станет президентом Азербайджана, а два других брата — Гасан Алиев и Агиль Алиев — академиками НАН Азербайджана, как и он сам. 

В 1944 году окончил факультет естествознания Нахичеванского учительского Института. 

С 1948 года работал лаборантом на кафедре физиологии растений Азербайджанского государственного университета, а в 1951 году — на биологическом факультете Азербайджанского Государственного Университета. 

С 1954 года работал в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Академии наук Азербайджана младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией. 

С 1971 по 1990 год он был руководителем творческой группы физиологии фотосинтеза в Институте ботаники Академии наук Азербайджана, заведующим лабораторией, заведующим отделом, академиком-секретарем Отделения биологических наук Академии наук Азербайджана. 

В 1976 году его избирают членом-корреспондентом, а в 1980 году — действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана. 

Трижды (1995, 2000 и 2005 годах) избирался депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Являлся иностранным членом Российской академии сельскохозяйственных наук, Украинской Академии аграрных наук и Академии аграрных наук Республики Беларусь, а также членом Международного общества по молекулярной биологии растений, Американского общества биологов растений, Международного общества по исследованию фотосинтеза, Общества физиологов растений Японии и Международного общества по клеточному стрессу.

Активно занимался и политической деятельностью.

Джалал Алиев скончался 31 января 2016 года после продолжительной болезни. Похоронен в l Аллее почётного захоронения.

Сфера деятельности
Он изучал фотосинтез, минеральное питание и обмен веществ с целью повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных растений. . Его исследования широко известны и принесли лидерство нашей стране и науке. Равнины Мил-Мугана, где он проводил свои научные эксперименты, стали житницей нашей страны. 

Впервые в Азербайджане под руководством академика Джалала Алиева успешно реализована научно обоснованная программа селекции пшеницы.
Академик Джалал Алиев заложил основы молекулярной биологии и генной биотехнологии, развивая исследования в области физической и химической биологии.

Научная деятельность 
Автор более 500 научных публикаций, в числе которых 20 монографий и книг, опубликованных в республиканской и международной печати. Ещё 340 научных работ были опубликованы за рубежом.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946 г.)
 Орден Трудового Красного Знамени (1978 и 1986)
 Заслуженный деятель науки (1982 г.)
 Орден Независимости (1998, Азербайджан)
 Орден «Честь» (2013, Азербайджан)
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (2008, Азербайджан)

Научные работы 

 Д. А. Алиев. Влияние микроэлементов на некоторые физиологические процессы и урожайность озимой пшеницы. Применение микроэлементов в сельском хозяйстве и медицине, Рига, 1959, С.335-339.
 Д. А. Алиев. Значение микроэлементов в метаболизме проводящих тканей растений. Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине, Киев, 1963, С.114-118.
 Д. А. Алиев. О влиянии микроэлементов на активность цитохромоксидазы в растениях. Доклады Академии Наук СССР,1964, Т.156, № 1, С. 207—208.
 Д. А. Алиев. Фотосинтетическая деятельность и урожайность посевов баклажана в связи с применением удобрений. Агрохимия, 1968, № 10, С. 46-51.
 Д. А. Алиев. Превращение аскорбиновой кислоты в сортах пшеницы различной зимостойкости. Физиология и биохимия культурных растений, 1970, Т. 2, Вып. 5, С.524-526.
 Д. А. Алиев. Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений. Баку: Элм, 1974, 335 с.
 Д.Алиев. На пути познания тайны фотосинтеза. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук (научно-теоретический журнал), 1998, С.9-10.
 J.A. Aliev. Importance of photosynthesis of various organs in protein synthesis in grain of wheat genotypes under water stress. Proceedings of the XIth International Congress on Photosynthesis, Budapest (Hungary), 1998. In: «Photosynthesis: Mechanisms and Effects» (ed. by G.Garab), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London,1998, V.5, pp. 3829-3832.
 J.A.Aliev. Physiological bases of wheat breeding tolerant to water stress. Proceedings of the 6th International Wheat Conference, Budapest, Hungary, 2000. In: «Wheat in a Global Environment» (eds. by Z. Bedo and L.Lang), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2001, Vol.9, pp. 693—698.
 J.A.Aliyev. Diversity of photosynthetic activity of wheat genotypes and breeding of high-yield varieties tolerant to water stress. Proceedings of 12th International Congress on Photosynthesis, Brisbane, Australia, 2001. www.publish.csiro.au/ps2001, S28-006.
 J.A. Aliyev. CO2 assimilation, architectonics and productivity of wheat genotypes in sowing. Proceedings of the 13th International Congress of Photosynthesis, Montreal, Canada, 2004. In: «Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives» (eds. by A. van der Est and D.Bruce), Alliance Communications Group, Kansas, 2004, Vol.2, pp. 1047—1048.
 Aliyev J.A. The intensity of CO2 assimilation, photorespiration and productivity of wheat genotypes (triticum l.) Abstracts of the 14th International Congress of Photosynthesis, Glasgow, Scotland, 2007. In: Photosynthesis Research, 2007, v.91, Nos.2-3, p. 278.

См. также 
 Агиль Алиев
 Гейдар Алиев

Примечания

Ссылки 
 
 Джалал Алирза оглы Алиев
 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА Д. А.АЛИЕВА 

Джалал Алирза оглы
Академики НАН Азербайджана
Иностранные члены РАСХН
Иностранные члены РАН
Депутаты Национального собрания Азербайджана I созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана II созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва‎
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва‎
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку